Selmke steht für:

 Klaus Selmke (1950–2020), Gründer der Musikgruppe City (Band)
 Selmke (Oese), Nebenfluss der Oese

Siehe auch:
 Selmkebach